

Красна Прісня — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Красна Прісня — присілок, Калінінський район, Тверська область
 Красна Прісня — селище, Ковилкінський район, Мордовія